Quatre navires de guerre de la United States Navy ont porté le nom de George Washington :
 le sloop , entré en service le  et vendu en , 
 le paquebot USS George Washington, lancé en 1908 sous pavillon allemand et converti en transport de troupes en 1917. Vendu à la ferraille en 1951,
 le , le premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins américain entré en service le , et retiré du service le ,
 le sixième porte-avions de la classe Nimitz , entré en service en le .

Voir aussi 
 
 
 

George Washington